Егор Павлович Старицкий (26 ноября 1825, дер. Войновка, Полтавская губерния — 31 мая 1899, Полтава) — русский законовед и судья. Член Государственного совета. Действительный тайный советник. Автор «Положения о размежевании Закавказского края» (1862).

Биография 
Происходил из потомственных дворян Полтавской губернии. В возрасте десяти лет был отправлен в Петербург и определён во 2-ю гимназию, через два года переведён в пансион Мурольда. 29 апреля 1845 г. окончил Императорское училище правоведения.

C мая 1845 года служил в Москве в 8-м департаменте Сената, с 1847 года — в Петербурге в министерстве юстиции: столоначальник, затем редактор, начальник отделения. С 1853 года — на Кавказе, председатель вновь образованного коммерческого суда.

В 1857 году находился в заграничной командировке для изучения межевых законов и судебной части, после чего составил «Положение о размежевании Закавказского края», которое было введено в действие 1 января 1862 года, в это же время назначен председателем межевой палаты. Участвовал в работах по применению новых судебных уставов для Кавказа. Был старшим председателем Тифлисской судебной палаты. С 1867 года одновременно — сенатор.

С 1879 года — в Петербурге. Назначен членом Государственного совета: присутствовал в Департаменте гражданских и духовных дел, затем в Департаменте законов. С 1882 года одновременно был главноуправляющим Кодификационного отдела Государственного совета. В 1883 году назначен председателем Департамента законов. В 1889 году выступал против введения института земских начальников.

С февраля 1890 года, будучи тяжело больным, переехал в Полтаву, где и скончался.

Семья 
Отец — Павел Григорьевич Старицкий.

Мать — Наталья Фёдоровна Арендт, сестра лейб-медика Н. Ф. Арендта, подававшего помощь А. С. Пушкину.

Жена — Мария Ивановна (1829—?), сестра сенатора С. И. Зарудного. Дети:
 Николай (умер во младенчестве);
 Наталия (1862—1943), замужем за Владимиром Ивановичем Вернадским (1863—1945), академиком, первым президентом АН УССР (1918—1821);
 Павел (1862—1942), директор Балтийского судостроительного завода;
 Анна (1865—1930), замужем за Марком Марковичем Любошинским (1865—1952);
 Георгий (23.04.1867, Полтава — 1946, Болгария), последний Полтавский губернатор (7 августа 1919 — 11 октября 1919);
 Мария (1868/70—1942);
 Нина (1871—1936), замужем за Иваном Александровичем Жедринским, вологодским вице-губернатором (1905—1906).

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Егор Абрамович Перетц

Выпускники Императорского училища правоведения
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи